Семюр-ан-Осуа () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 9429 человек.

Код INSEE кантона — 2133. Всего в кантон Семюр-ан-Осуа входят 29 коммун, из них главной коммуной является Семюр-ан-Осуа.

Коммуны кантона 

 Бар-лез-Эпуас — население 77 чел.
 Шариньи — население 40 чел.
 Шассе — население 97 чел.
 Корромбль — население 236 чел.
 Корсен — население 122 чел.
 Курсель-Фремуа — население 118 чел.
 Курсель-ле-Семюр — население 223 чел.
 Эпуас — население 785 чел.
 Фле (Кот-д’Ор) — население 155 чел.
 Форлеан — население 83 чел.
 Жене (Кот-д’Ор) — население 341 чел.
 Жё-ле-Бар — население 45 чел.
 Жюйи (Кот-д’Ор) — население 51 чел.
 Лантийи — население 97 чел.
 Маньи-ла-Виль — население 81 чел.
 Массенжи-ле-Семюр — население 200 чел.
 Мильри — население 371 чел.
 Монберто — население 245 чел.
 Монтиньи-сюр-Армансон — население 133 чел.
 Пон-э-Массен — население 194 чел.
 Сент-Эфрон — население 200 чел.
 Семюр-ан-Осуа — население 4261 чел.
 Суэ — население 76 чел.
 Торси-э-Пулиньи — население 158 чел.
 Тутри — население 467 чел.
 Вик-де-Шасне — население 234 чел.
 Вьё-Шато — население 100 чел.
 Виллар-э-Вильнот — население 145 чел.
 Вильнёв-су-Шариньи — население 94 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор